Kushner, Kuschner, Kuszner, Kusznir:

 Dave Kushner
 Ellen Kushner
 Harold S(amuel) Kushner
 Tony Kushner

Kusznir 
 Ałła Kusznir (Alla Kushnir-Stein; * 1941)
 Anton Siarhiejewicz Kusznir (biał.: Антон Сергеевич Кушнир, ros.: Антон Сергеевич Кушнир)